North Shore kan syfta på:

 North Shore (TV-serie) – en TV-serie som utspelar sig på Hawaii från 2004–2005

Geografi

Australien 

 North Shore, New South Wales, ort, Port Macquarie-Hastings,

Kanada 
North Shore Mountains – en bergskedja i Pacific Ranges i Coast Mountains inklusive bergen i förorten North Shore i Greater Vancouver
North Shore (Övre sjön) – område i Minnesota, USA och Ontario, Kanada norr om Övre sjön
Côte-Nord – regionen Quebec och tillhörande administrativ region norr om den nedre Saint Lawrencefloden och Saint Lawrenceviken

Nya Zeeland 

 North Shore City – en före detta territoriell myndighet i Aucklands storstadsområde

USA 

 North Shore, Virginia – en ort i Franklin County, 
 North Shore (strand i USA, Nebraska), Dawson County, 
 North Shore (strand i USA, New York), Jefferson County, 
 North Shore (Övre sjön) – området i Minnesota, USA och Ontario, Kanada norr om Övre sjön
 North Shore (Massachusetts) – ett område längs kusten mellan Boston och New Hampshire 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar